Antonio Villegas ist der Name folgender Personen:

* Antonio Villegas (Fußballspieler), mexikanischer Fußballspieler
 Antonio Villegas (Politiker) (1928–1984), philippinischer Politiker